Име и презиме Зоран Живковић носило је или носи више људи. То су:
Зоран Живковић (рођен 1945) - српски рукометаш и рукометни тренер
Зоран Живковић (рођен 1948) - српски писац и књижевни теоретичар
Зоран Живковић (рођен 1960) - српски политичар и бивши премијер
Зоран Живковић (рођен 1967) - српски бициклиста
Зоран Живковић (рођен 1970) - хрватски фудбалер
Зоран Живковић (рођен 1964) - позоришни глумац
Зоран Живковић - виолиниста музичке групе „Рокери с Мораву“
Зоран Живковић - певач
Зоран Д. Живковић (рођен 1966) - српски песник и афористичар